Das Herrendoppel der US Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Rajeev Ram und Joe Salisbury, die sich im Vorjahr im Finale in drei Sätzen gegen Jamie Murray und Bruno Soares durchsetzten. Sie konnten ihren Titel im Finale in zwei Sätzen gegen Wesley Koolhof und Neal Skupski erfolgreich verteidigen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw (englisch)

Herrendoppel
2022